

Matematica
 Proiezione di Leray – operatore lineare usato nella teoria delle equazioni differenziali alle derivate parziali
 Teorema di Leray-Schauder – teorema di punto fisso in spazi di Banach

Persone
 Brandon Leray Rush (1985) – cestista statunitense
 Jean Leray (1906-1988) – matematico francese